Села:
 Новокам'янка — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Новокам'янка — Запорізька область, Більмацький район
 Новокам'янка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Новокам'янка — Херсонська область, Каховський район